Келли Луиза Уилсон (; род. 1 января 1984/1985 года в Мельбурне, Виктория, Австралия) — австралийская профессиональная баскетболистка, выступающая за команду женской национальной баскетбольной лиги «Канберра Кэпиталз». Играет на позиции разыгрывающего защитника. Четырёхкратная чемпионка ЖНБЛ (2013, 2014, 2018, 2019).

В составе национальной команды Австралии она стала победительницей чемпионатов Океании 2013 и 2015 годов в Австралии и Новой Зеландии, а также выиграла летнюю Универсиаду 2007 года в Бангкоке.

Ранние годы 
Келли Уилсон родилась 1 января 1984 года или 1985 года в городе Мельбурн (штат Виктория).

Профессиональная карьера

Карьера в национальной сборной

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте fiba.com
 Профайл на сайте sportstg.com
 Профайл на сайте wnbl.basketball
 Профайл на сайте eurobasket.com

Баскетболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по баскетболу
Игроки «Сидней Юни Флэймз»
Игроки «Таунсвилл Файр»
Игроки «Бендиго Спирит»
Игроки «Канберра Кэпиталз»